Hoche ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hoche (1865–1943), deutscher Psychiater
 Christa Wirthumer-Hoche, österreichische Chemikerin, Leiterin der AGES-Medizinmarktaufsicht
 Detlef Hoche (1952–2023), deutscher Autor von didaktischen Lehrwerken und Lernprogrammen
 Hans-Ulrich Hoche (* 1932), deutscher Philosoph
 Hubert Hoche (* 1966), deutscher Dirigent und Komponist
 Johann Gottfried Hoche (1762–1836), deutscher Theologe und Historiker
 Karl Hoche (* 1936), deutscher Autor und Satiriker
 Lazare Hoche (1768–1797), französischer General der Revolutionszeit
 Richard Hoche (1834–1906), deutscher klassischer Philologe

Hoche bezeichnet weiter:
 Hoche (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro
 Hoche (Schiff), Panzerschiff der französischen Marine
 Z 25, Zerstörer der deutschen Kriegsmarine, nach dem Zweiten Weltkrieg für Frankreich im Dienst. Dort benannt nach Lazare Hoche